Ilirik je lahko:

Ilirik - rimska provinca
 Matija Vlačić Ilirik - protestantski teolog